Guido von Châtillon ist der Name folgender Personen:

* Guido I. von Châtillon, Stammvater des französischen Adelshauses Châtillon
 Guido von Châtillon (nach 1196–1226), Graf von Saint-Pol und Auxerre, Herr von Montjay, Broigny und Crécy und Herr von Donzy und Saint-Aignan, siehe Guido I. (St. Pol)
 Guido II. von Châtillon († 1397), Graf von Blois, Dunois und Soissons, sowie Herr von Chimay und Avesnes aus dem Haus Châtillon, siehe Guido II. (Blois)
 Guido II. von Châtillon († 1289), Graf von Saint-Pol, siehe Guido II. (St. Pol)
 Guido II. von Châtillon († um 1170)
 Guido III. von Châtillon († 1191), Herr von Châtillon, Troissy, Crécy, Montjay und Broigny
 Guido III. von Châtillon († 1317), Graf von Saint-Pol, siehe Guido III. (St. Pol)
 Guido IV. von Châtillon († 1360), Graf von Saint-Pol, siehe Guido IV. (St. Pol)